Itumbiara (plaats), stad en gemeente in de Braziliaanse deelstaat Goiás
 Itumbiara (geslacht), een geslacht van boktorren